Ukrainsk Premier League (ukrainsk: "Українська Прем'єр-ліга", Ukrayinska Premier Liha) er den bedste fodboldrække for herrer i Ukraine. Ligaen er rangeret som den 12. bedste ud af 53 i følge UEFA (September 2022).

Deltagere i Ukrainsk Premier League

2019-20

Mester

Top Liha (Viša Liha) 1992-2008

Premier-Liha (siden 2008) 

Note: Ranken viser, hvor højt oppe de ligger på UEFAs rangliste.
Note: Holdene med fed har både vundet ligaen og cuppen i samme sæson.

Referencer 

Førstedivision i fodbold
Etableret i 1992
Fodboldligaer